Швидкість
 Швидкість світла
 Швидкість звуку
 Надзвукова швидкість
 Гіперзвукова швидкість
 Швидкість вітру
 Перша космічна швидкість
 Друга космічна швидкість
 Третя космічна швидкість
 Четверта космічна швидкість
 Фазова швидкість
 Групова швидкість
 Швидкість осідання еритроцитів
 Швидкість хімічної реакції
 Швидкість обігу грошей
 Швидкість старіння

Фільми 

 «Швидкість» (1983) — радянський фільм реж. Дмитра Свєтозарова
 «Швидкість» (1994) — американський фільм-бойовик реж. Яна де Бонта
 «Швидкість 2» (1997) — американський фільм-бойовик реж. Яна де Бонта

Див. також 
 Імпульс
 Прискорення
 Число Маха
 Швидкість звуку
 Спідометр
 Спід-метал
 Спідвей (значення)
 Спідкор